GIP может обозначать:

 Гибралтарский фунт
 Глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (синоним: Гастроингибирующий полипептид)